A Orquestra Filarmônica Jenaer é uma oruqestra sinfônica baseada em Jena, Alemanha. Foi fundada em 1934 para reviver velhas tradições da comunidade.

Diretores Musicais

 Ernst Schwaßmann (1934-1945)
 Carl Ferrand (1945-1947)
 Albert Müller (1947-1949)
 Gerhard Hergert (1950-1959)
 Hans Heinrich Schmitz (1959-1966)
 Günter Blumhagen (1967-1981)
 Christian Ehwald (1981-1988)
 Andreas Weiser (1991-1998)
 Andrey Boreyko (1998-2003)
 Nicholas Milton (2003-present)

Ver também

 Lista de orquestras

Orquestras da Alemanha
Jena